La Pastora peut désigner :

Toponymes

La Pastora : l'un des 20 districts du département de Caaguazú.

La Pastora : capitale de la paroisse civile de La Pastora dans la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón ;
 La Pastora : capitale de la paroisse civile de Cecilio Zubillaga dans la municipalité de Torres dans l'État de Lara.

Subdivisions 
 La Pastora : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón ;
 La Pastora : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas.

Homonymie de toponyme